Slalom mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 23 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Park City. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Francuz Jean-Pierre Vidal, srebro wywalczył jego rodak, Sébastien Amiez, a brąz zdobył Austriak Benjamin Raich. Początkowo brązowy medal przypadł Alainowi Baxterowi z Wielkiej Brytanii (czas 1:42,32), jednak został on zdyskwalifikowany po tym, jak w jego krwi wykryto metamfetaminę.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002